České příjmení Válek a Válková nese více různých osobností:

 Helena Válková (* 1951) – právnička, profesorka a bývalá ministryně spravedlnosti
 Jana Válková viz Jana Janěková (* 1955) – česká herečka, sestra Romana
 Jaroslav Válek (1932–1982) – český humorista a komik známý jako smutný muž
 Jiří Válek – více osobností
 Jitka Boho, rozená Válková (* 1991) – česká modelka, Miss
 Marie Válková (1901–1977) – česká archivářka
 Martin Válek – český houslista
 Miroslav Válek (1927–1991) – slovenský básník, publicista, překladatel a politik
 Oldřich Válek (* 1960) – český hokejista
 Roman Válek (* 1963) – český dirigent a sbormistr, bratr Jany
 Veronika Válková (* 1970) – spisovatelka fantasy
 Vladimír Válek (* 1935) – český dirigent
 Vlastimil Válek (rozcestník) – více osobností
 Zdeněk Válek (* 1958) – český fotbalista

Podobné příjmení 
 Vala
 Válka

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení